Atachia är ett släkte av fjärilar. Atachia ingår i familjen gräsminerarmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gräsminerarmalar
Atachia